Bitchig (, littéralement, écriture) peut faire référence à deux écritures mongoles :
 Le mongol bitchig, écriture du mongol vernaculaire, dérivé de l'écriture ouïghour.
 Le todo bitchig, parfois nommée écriture claire est l'écriture utilisée pour l'oïrate littéraire (kalmouk), dérivée et .